Grand-Bevange (en luxemburguès: Groussbéiweng) és una vila de la comuna de Garnich, al districte de Luxemburg i el cantó de Capellen.

Garnich